Ledizione 1997-98 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpesti TE, che conquista il suo ventesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Krisztián Tiber del Gázszer FC con 20 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Újpesti TE campione d'Ungheria 1997-98.
 Békéscsabai Előre e Stadler FC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.
 Tiszakécske FC retrocessa in Nemzeti Bajnokság II dopo i play-out.
 Videoton salvo dopo i play-out.

Qualificazioni alle Coppe europee
 UEFA Champions League 1998-1999: Újpesti TE ammesso al secondo turno preliminare.
 Coppa UEFA 1998-1999: Ferencvárosi TC ammesso al turno preliminare.
 Coppa Intertoto 1999: Vasas SC ammesso al primo turno.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Campionato ungherese di calcio